Lodsens datter henviser til:

 Lodsens datter (film fra 1907) – dansk film fra 1907
 Lodsens datter (film fra 1918) – norsk film fra 1918